Sägmühle bezeichnet:
 Sägewerk, regionale und historische Bezeichnung für den Wirtschaftsbetrieb zur Aufarbeitung von Rundholz

Sägmühle ist ein geographischer Name:

Orte und  Bauwerke:
 Sägmühle (Adelmannsfelden), Ortsteil der Gemeinde Adelmannsfelden, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Sägmühle (Auerbach in der Oberpfalz), Ortsteil der Stadt Auerbach in der Oberpfalz, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Sägmühle (Brannenburg), Ortsteil der Gemeinde Brannenburg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Sägmühle, früherer Name der Ölmühle im Ruiter Tal, Ort im zentralen Stadtteil von Bretten, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Sägmühle (Creußen), Ortsteil der Stadt Creußen, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Sägmühle (Egling), Ortsteil der Gemeinde Egling, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Sägmühle (Fischach), Ortsteil des Marktes Fischach, Landkreis Augsburg, Bayern
 Sägmühle (Fuchstal), Ortsteil der Gemeinde Fuchstal, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Sägmühle (Gleiritsch), Ortsteil der Gemeinde Gleiritsch, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Sägmühle (Hohenau), Ortsteil der Gemeinde Hohenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Sägmühle (Langfurth), Ortsteil der Gemeinde Langfurth, Landkreis Ansbach, Bayern
 Sägmühle (Markt Schwaben), Ortsteil des Marktes Markt Schwaben, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Sägmühle (Meinheim), Ortsteil der Gemeinde Meinheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Sägmühle (Moosbach), Ortsteil des Marktes Moosbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Sägmühle (Neresheim), Stadtteil der Stadt Neresheim, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Sägmühle (Neumarkt-Sankt Veit), Ortsteil der Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Sägmühle (Peiting), Ortsteil des Marktes Peiting, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Sägmühle (Pillnach), Wüstung in Kirchroth, Landkreis Straubing-Bogen
 Sägmühle (Rain), Ortsteil der Stadt Rain, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Sägmühle (Reut), Ortsteil der Gemeinde Reut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Sägmühle oder Fabrikle, Weiler im Stadtteil Heiligenzimmern von Rosenfeld, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Sägmühle (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern
 Sägmühle (Tirschenreuth), Ortsteil der Stadt Tirschenreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Sägmühle (Treffelstein), Ortsteil der Gemeinde Treffelstein, Landkreis Cham, Bayern
 Sägmühle (Treuchtlingen), Ortsteil der Stadt Treuchtlingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Sägmühle (Viechtach), Ortsteil der Stadt Viechtach, Landkreis Regen, Bayern
 Sägmühle (Weiding), Ortsteil der Gemeinde Weiding, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Obere Sägmühle (Waldenbuch), Ortsteil der Stadt Waldenbuch, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Obere Sägmühle (Weil der Stadt), Ortsteil der Stadt Weil der Stadt, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
historisch:
 Sägmühle (Enderndorf), abgegangene Wassermühle und ehemaliger Ortsteil von Enderndorf bei Spalt, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Sägmühle bei Eisbach, Wüstung beim Wohnplatz Eisbach des Ortsteils Eutendorf der Stadt Gaildorf

Naturschutzgebiet:
 Sägmühle (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet am Brombachsee bei Absberg, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen und Enderndorf, Stadt Spalte, Landkreis Roth, beide in Bayern

Siehe auch:
 Sägmühl
 Sägemühle
 Sagmühle
 Sägmühlen